Wie einst im Mai – film del 1926 diretto da Willi Wolff
Wie einst im Mai – film del 1938 diretto da Richard Schneider-Edenkoben
Wie einst im Mai – film tv del 1961 diretto da Thomas Engel
Wie einst im Mai – film tv del 1994 prodotto dalla Sender Freies Berlin (SFB)